Донг — грошова одиниця В'єтнаму
 Донг — село у штаті Аруначал-Прадеш на кордоні Індії, Китаю і М'янми